Poniższa lista przedstawia kolejnych zwycięzców nagrody MTV Video Music Awards w kategorii Best Video Game Soundtrack .

MTV Video Music Awards
Muzyka z gier komputerowych